Beppu steht für:
 Beppu, eine Stadt in der japanischen Präfektur Ōita
 die Beppu-Bucht an der Ostküste der japanischen Präfektur Ōita
 Beppu (Fluss), einen Fluss in der japanischen Präfektur Kagoshima
 Beppu (Saitama), ein ehemaliges Dorf in der japanischen Präfektur Saitama, eingemeindet nach Kumagaya
 Beppu (Gifu), ein ehemaliges Dorf in der japanischen Präfektur Gifu, eingemeindet nach Mizuho (Gifu)
 Beppu (Hyōgo), ein ehemaliges Dorf in der japanischen Präfektur Hyōgo, eingemeindet nach Kakogawa
 Beppu (Yamaguchi), ein ehemaliges Dorf in der japanischen Präfektur Yamaguchi, eingemeindet nach Mine (Yamaguchi)
 Beppu (Kōchi), ein ehemaliges Dorf in der japanischen Präfektur Kōchi, eingemeindet nach Niyodogawa (Kōchi)
 Beppu (Krater), ein Krater auf dem Asteroiden (951) Gaspra

Beppu ist der Familienname folgender Personen:
 Ayumi Beppu (* 1983), japanische Schauspielerin
 Fumiyuki Beppu (* 1983), japanischer Radrennfahrer
 Tadao Beppu (1919–1993), US-amerikanischer Politiker
 Takumi Beppu (* 1979), japanischer Radrennfahrer